Schurr ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schurr (1930–2018), deutscher Philosoph, Theologe und Hochschullehrer
 Benno Schurr (1919–2002), deutscher Hörspielregisseur und Autor
 Claude Schurr (1921–2014), französischer Maler
 Dieter Schurr (* 1941), deutscher Fußballspieler 
 Francesco A. Schurr (* 1972), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Gérald Schurr (1915–1989), französischer Kunstkritiker
 Hans Schurr (1864–1934), deutscher Architekt
 Marc Carel Schurr (* 1965), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Ulrich Schurr (* 1963), deutscher Pflanzenökologe und Hochschullehrer
 Viktor Schurr (1898–1971), deutscher katholischer Theologe 

Siehe auch:
 Schürr